

Codici 
 AN – Codice vettore IATA di Ansett (Australia)
 AN – Codice FIPS 10-4 di Andorra
 an – Codice ISO 639-2 della lingua aragonese
 AN – Codice ISO 3166-1 delle Antille Olandesi
 AN – Codice ISO 3166-2:CL della regione di Antofagasta (Cile)
 AN – Codice ISO 3166-2:ER di Anseba (Eritrea)
 AN – Codice ISO 3166-2:ES dell'Andalusia (Spagna)
 AN – Codice ISO 3166-2:IN delle Isole Andaman e Nicobar (India)
 AN – Codice ISO 3166-2:IT della provincia di Ancona (Italia)
 AN – Codice ISO 3166-2:NG dello stato di Anambra (Nigeria)
 AN – Codice ISO 3166-2:TL di Ainaro (Timor Est)
 AN – Codice ISO 3166-2:UZ di Andijan (Uzbekistan)

Cinema 
 Le ricette della signora Toku (titolo originale An) – film del 2015 diretto da Naomi Kawase

Cucina 
 An – nella cucina giapponese, pasta di fagioli dolce

Geologia 
 AN – Gruppo di Sant'Antioco – in provincia di Carbonia-Iglesias – sintema stratigrafico della Sardegna

Informatica 
 .an – dominio di primo livello delle Antille Olandesi

Medicina 
 Anoressia nervosa – psicopatologia

Mineralogia 
 An – abbreviazione di anortite

Mitologia 
 An – divinità della mitologia sumera

Personaggi 
 An – personaggio dell'anime e manga Sailor Moon

Persone 
 Ady An (1980) – attrice cinematografica e televisiva taiwanese
 Michail An (1952-1979) – calciatore sovietico
 Viktor An (1985) – pattinatore di short track sudcoreano naturalizzato russo
 An Ba-ul (1994) – judoka sudcoreano
 An Byeong-seok (1923-1984) – cestista sudcoreano
 An Byong-jun (1990) – calciatore nordcoreano
 An Chang-rim (1994) – judoka sudcoreano
 An Chol-hyok (1985) – calciatore nordcoreano
 An Dae-song (1993) – calciatore nordcoreano
 An Dae-hyun (1962) – ex lottatore sudcoreano
 An Hyok-il (1991) – calciatore nordcoreano
 An Ik-soo (1965) – ex calciatore sudcoreano
 An Il-bom (1990) – calciatore nordcoreano
 An Jong-ho (1987) – calciatore nordcoreano
 An Kum-ae (1980) – judoka nordcoreana
 An Lushan (c. 703-757) – generale cinese
 An Qi (1981) – ex calciatore cinese
 An Sang-mi (1979) – ex pattinatrice di short track sudcoreana
 Ān Shìgāo (II secolo–II secolo) – monaco buddhista partico
 An Song-il (1992) – calciatore nordcoreano
 Ān Xuán (II secolo–II secolo) – monaco buddhista e traduttore partico
 An Yong-hak (1978) – calciatore nordcoreano
 An Yulong (1978) – ex pattinatore di short track cinese

Politica 
 Alleanza Nazionale – partito politico italiano storico
 Avanguardia Nazionale – partito politico italiano storico
 Area Nazionale –associazione politica presieduta da Roberto Menia vicina a Futuro e Libertà

Stampa 
 Avisa Nordland – quotidiano norvegese

Trasporti 
 An – sigla usata per gli aerei Antonov
 AN – sigla automobilistica internazionale dell'Angola
 AN – targa automobilistica di Ancona (Italia)

Altri progetti